Lomax (automerk), een Brits automerk
ABS, een Nederlands automerk (ook wel Lomax genoemd)
Lomax (band), een Engelse rockband
Lomax (Illinois), een plaats in de staat Illinois in de Verenigde Staten
Personen met de achternaam Lomax:
Alan Lomax, een zanger en verzamelaar van volksmuziek uit de Verenigde Staten
Lomax the Songhunter, documentaire over deze zanger